Балангуль () — аул в Саргатском районе Омской области России. Входит в Новотроицкое сельское поселение. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» аул вошёл в состав образованного муниципального образования «Новотроицкое сельское поселение».

География 
Расположен в центре региона, в пределах Ишимской равнины, являющейся частью Западно-Сибирской равнины.

Абсолютная высота — 92 м над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 10 человек мужчин — 6, женщин — 4 (60,0 и	40,0 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2010 года, в национальной структуре населения татары составляли 70 %, казахи	30 % от общей численности населения в 10 чел..

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство, животноводство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Саргатского района